Knallen kan syfta på följande:

 Knallen – en staty i Borås
 Knallen, Antarktis – en bergstopp i Antarktis